La denominazione Forte di Santa Tecla può riferirsi:

 Forte Santa Tecla (Genova), fortificazione del sistema difensivo di Genova
 Forte Santa Tecla (Sanremo), fortificazione settecentesca nella città di Sanremo